Kaijakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaijakkasaari (ö, lat 61,40, long 24,29), Birkaland, Tammerfors, 
 Kaijakkasaari (ö, lat 61,29, long 24,48), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar